Хотода — село (аул) в Шамильском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Хотода как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено на реке Гичиноор, в 5 км к югу от районного центра села Хебда.

Население

Хотода в искусстве 
Гидатлинский аул Хотода являлся родиной храброго абрека Хочбара — главного героя «Легенды о Хочбаре» (опубликована в «Сборнике сведений о кавказских горцах» в 1870), по мотивам которой в 1937 году была поставлена первая дагестанская национальная опера «Хочбар», Расул Гамзатов написал поэму «Сказание о Хочбаре» (опубликована в 1975 году), а Асхаб Абакаров поставил в 1984 году фильм «Сказание о храбром Хочбаре». Снимался фильм в архитектурном памятнике федерального значения — боевой башне Хуршилова. Узлом сюжета всех этих произведений является независимость Хотоды от Хунзаха.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Шамильского района
Муниципальные образования Шамильского района
Сельские поселения Дагестана